Æg har flere betydninger:

 Æg – en oval genstand med en (for det meste) hård skal som hunnen hos fugle og krybdyr lægger, og som ungen ligger i til den er færdigudviklet
 Hønseæg – de mest almindelige æg i madlavningen
 Æg (fysiologi) eller Oocyt – den kvindelige forplantningscelle, der udvikles i æggestokken
 Æg (kant) – den skærende kant på fx knive (klingeæg, knivsæg) eller den kant som væven laver på stof
 Rytmeæg – et hult ægformet musikinstrument
 Tusindårsæg – en delikatesse lavet af et andeæg
 Ægget – stol af Arne Jacobsen
 Æg (film) – en norsk film af Bent Hamer (på engelsk: Eggs)
 Æg (ophids) – udsagnsord, (at ægge, bydeform æg) der beskriver det at ophidse, opildne eller (seksuelt) tirre.

en:Egg